WSU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wasu (Papua Nuova Guinea)